Сезон 2017/2018 стал для Интера 102-м в Чемпионате Италии.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

№3 навечно закреплен за Джачинто Факкетти
№4 навечно закреплен за Хавьером Дзанетти

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:137.000.000

Зима 

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:35.200.000

Зима 

Прибыль:5.500.000

Общие убытки: 137.000.000

Общая прибыль:40.700.000

Разница:96.300.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

Статистика

Бомбардиры

Ссылки